Аста́рта (, Astártē) — греческий вариант имени богини любви и власти Иштар, заимствованной греками из шумеро-аккадского пантеона через культуру финикийцев (). В северной Сирии в текстах, найденных в Угарите (современный Рас Шамра), упоминается с XIV века до н. э. как — Ашерах, Ашерат, Аштарт, Ашера, Ашират. Атаргатис (Атаргатида) — греческое искажение арамейского имени Астарты — Атаргата (ивр. ‏עתרעתה‏ Ъатраъа́та) или Тарата. У западносемитских племён Аштарот, Ашторет (иврит), у южносемитских Аштерт. Её культ был известен в Израиле с X по VIII век до н. э. Наиболее часто упоминается в текстах Библии. Истоки культа уходят в древнюю Месопотамию, в которой семитские племена, касаясь религиозной традиции шумеров, восприняли ярчайшие образы главных божеств и ввели их в свой пантеон не только вследствие торговых отношений, но и «братания», сближения, необходимого для естественного взаимного сосуществования.

Происхождение 

В Месопотамии задолго до появления первых аккадских документов, написанных шумерским письмом, появляются имена царей, внесённые в список города Киша, который являлся центром семитского населения южной Месопотамии в эпоху Древних династий (с 4 т. до н. э. по 2600 г. до н. э. начала гегемонии Ура).

Семитские божества до правления Саргона (2371—2316 гг. до н. э.) входят в шумерский пантеон.

В имперскую эпоху (2380—2200 гг. до н. э.) семитская богиня Эсдар (Иштар) — Астерт — астар, что у восточных семитов означало богиня, и являлась центральной фигурой аккадского пантеона, идентично шумерской богине любви и плодородия Инанне — матери неба.

У западных семитов имя Астарта было именем собственным, определённой богини, а у южных — бога.

Нарицательный характер слова «астар» способствовал поглощению образом Иштар — Эсдар множества шумерских и хурритских богинь.

У хеттов и хуритов культ получил распространение с 2000 г. до н. э. Созвучие имени осталось в хеттском Аштарта, Ашерту.

У динамичных скифов корень имени можно увидеть в Айст — Аэр.

В Сирии получает распространение имя Атаргатис (Atargatis), где Астарта сливается с Анат.

На арамейском корень звучит Атарате, на армянском и персидском Анахит, на староарабском Аттар.

В универсальном образе богини содержались три главных формы или титула — царица, дева, мать. У аккадийцев и вавилонян Астарта называлась «самой старшей неба и земли», и являлась дочерью бога небес Анну. Подобно тому, как солнце являлось Фебом на небесах, Аполлоном на земле и Плутоном в ещё более низких слоях земли, Астарта становится богиней — матерью на небесах, Церерой и Дианой на земле, Гекатой и Прозерпиной в Гадесе. У финикийцев Астарта являлась женой бога неба Ваала. Он возглавлял круг божеств в городах Финикии и позднее имя его становится нарицательным, а не собственным, отсюда Ваал и Астарта несли обобщающее наименование всех богов и богинь Сирии, Палестины и соседних стран. Например, хурритская Нину, или Нино, стала Иштар. В Иудее Астарте, как царице небес, по словам пророка Иеремии, усердно поклонялись женщины. В текстах Угарита она упоминается как одна из главных богинь и почитается как мать богов — покровительница царей, богиня моря и изображается как обнажённая женщина, кормящая двух младенцев.

У финикийцев 

На территории Финикии она почиталась как главное женское божество. Как «Божественная мать», дающая жизнь, Мать Природа, имеющая десять тысяч имён, у разных народов была связана с плодородием, отсюда почитание Астарты, как дающей жизнь. У финикийцев была связана с Луной и Венерой. Под именем Астарты они представляли женщину с рогами, символизирующую полумесяц во время осеннего равноденствия, после поражения её мужа, побеждённого принцем тьмы, и опустившегося в Гадес через семь врат, к которым она спустилась на распростёртых крыльях. Астарта оплакивает потерю своего супруга — Таммуза, который также был её сыном, аналогично, как и Исида, оплакивала своего супруга и брата (Осириса). Астарта держит в руках крестообразный жезл, обычный крест, и плачет стоя на лунном серпе. У финикийцев Астарта была связана с «Утренней звездой» — Венерой, и рассматривалась ими как вечерняя и утренняя путеводительница. «Глаз своей богини — матери» нельзя было утратить в морском странствии. Укреплённая в виде статуи на носу корабля, Астарта сопутствовала мореплавателям. У сирийцев Астарта Гиеропольская полностью отождествлялась со сверкающей планетой и изображалась как величественная женщина, держащая в одной руке факел, а в другой — изогнутый жезл в форме креста ansata (анкх), соответствующей атрибуту египетской Исиды.

Ранее финикийцев вавилоняне поклоняются Иштар, связывая её культ с Венерой, которая была третьей в астральной триаде Солнце — Луна — Венера. Как вечерняя звезда, она олицетворяла Венеру, а как утренняя называлась Анунит — Люцифер. Иштар, Астарет, астрономически Тамти, являлась Венерой и олицетворяла море. В городе Урук она почиталась как мать, опекающая всех его жителей, а позднее халдейский Эрех. В землях Ханаана строились города, покровительницей которых являлась Астарта. Так город Аштероф — Карнаим (Телль — Аштерах), считался местопребыванием двурогой богини и был левитским. Финикийский Сидон и Бейрут были центрами поклонения Астарте, где она считалась главным женским божеством, а также являлась богиней земного плодородия, материнства и любви. Сидонские цари являлись её верховными жрецами, а их супруги — жрицами. К Астарте обращались как к госпоже — владычице царей. Считалось честью и обязанностью выстраивать для неё храм. В Иерусалимской земле существует долина Ашера, названная в честь богини.

У египтян и хананеев 

Почитание Астарты распространилось в Египте (в период нашествия гиксосов с 18 династии 1567—1320 гг. до н. э.), Малой Азии, Греции, как Афродиты — Урании, которая изображалась в окружении львов и лебедей. Арамейские тексты из Верхнего Египта показывают Астарту-Анат как супругу Яхве до монотеистической реформы, и её культ существовал до VI века до н. э. В Ветхом Завете упоминается поклонение древних евреев «богине неба», против чего боролся пророк Иеремия. В период эллинизма происходит полное слияние Анат и Астарты, и её начинают изображать в виде обнажённой женщины с лилией или ужом (символом плодородия), либо сидящей на коне с мечом. Мемфис являлся главным центром культа. Её олицетворяли с богиней-воительницей, дочерью бога-творца Ра. Она являлась покровительницей династии фараонов. В мифах имя Астарты упоминается редко, и прямое толкование её основных функций невозможно проследить в силу многих причин. В период становления Ассиро-Вавилонской империи, наряду с развитием письменной культуры, происходило разрушение её материальных памятников вследствие бесконечных военных походов. Библиотеки, собранные в городах-государствах, уничтожались, либо изымались. Так, захват и разрушение Сирийского города Эбла (2500—2100 года до н. э.) рассматривается как разрушение центра-очага семитской цивилизации. Другой причиной являлся процесс идеологизации царской власти, который изменял форму религиозного сознания. Так, шумерский период истории охватывал около полутора тысяч лет, и завершился к началу второго тысячелетия до н. э. В древнейшем списке богов из Фары около XXVI века до н. э. присутствует имя Инанны среди шести главных мужских богов. Она побеждает чудовище Эбих, и впоследствии отождествляется с Иштар в её борьбе с Йамму. В героический век (2700—2500 гг. до н. э.) происходит окончательная централизация власти, укрепление влияния воинов-аристократов. Каждый город имеет свой пантеон богов, а главному из них строится храм.

Ядром империи царства Шумера и Аккада становится город Аккаде, в котором царь Саргон проводит религиозно административную реформу с целью консолидации государства. Его дочь Энхедуанна становится первой верховной жрицей лунного божества в Уре, и это право с того времени закрепляется за принцессой царского дома. Воинственная функция Иштар ещё более подчёркивается, и она одновременно полностью отождествляется с несущей любовь и плодородие Инанной, супругой бога неба Ану.

С 2047—2039 гг. до н. э. начинается экспансия и распространение влияния Ура на средиземноморское побережье. В XIII—XII веках до н. э. происходит миграция народов на Ближнем Востоке. Бел-Мардук становится главой пантеона богов. Правители Вавилона ставят цель перед жрецами получить новый космогонический свод «Энума Элиш», где обработанные старые мифы звучат по-иному. В этот период происходит низвержение женских богинь и их общее уменьшение роли с монополизацией власти бога Мардука. В вавилонской мифологии женские божества полностью обезличиваются. Они становятся придатками своих божественных мужей. Так, высокая роль Иштар — богини-покровительницы в знаменитом эпосе о Гильгамеше, сводится до роли совратительницы героя. Акт прямой антропоморфизации накладывал грубый отпечаток на форму культа Астарты (Иштар), что впоследствии привело к низвержению образа богини к чисто физиологической роли. В результате божественный брак царя и верховной жрицы в шумеро-аккадских городах, а позднее в ханаанских, повлёк за собой храмовую проституцию.

Иудейский царь и религиозный реформатор Иосия разрушает алтари Астарты, воздвигнутые Соломоном, и запрещает культовые действа.

В античной традиции 
Плутарх называет её царицей Библа. В одной из родословных она — дочь Сирии и Кипра, жена Адониса. Также её святилище в Сидоне, её отождествляют с Селеной.

В массовой культуре 
 Именем Астарты названа греческая блэк-метал группа, состоявшая целиком из женщин.
 В драматической поэме Байрона «Манфред» Астарта — имя умершей единственной возлюбленной героя, дух которой является ему в минуту тяжелейших духовных мучений.
 В книгах А. Рудазова — Астарта на протяжении нескольких серий является одним из второстепенных персонажей, покровительницей главного героя — архимага Креола Урского, помогая, или, скорее, используя его, для уничтожения тёмного мира демонов.
 В игре Fallen Lords есть игровой персонаж Астарта — богиня смерти и любви.
 Во вселенной игр Divinity Астарта - богиня из которой появился Источник, таинственная энергия, используемая колдунами Источника.
 В фильме «Царь Скорпионов 2: Восхождение воина» фигурирует Астарта — как Богиня любви и войны, правительница загробного мира.
 Во вселенной Warhammer 40 000 Астартой зовут учёного-генетика, которая служила Императору Человечества и создала первых космодесантников Легионес Астартес.
 В стихотворении Зинаиды Гиппиус «Богиня» (Что мне делать с тайной лунной?): (...) О, Астарта! Я прославлю / Власть твою без лицемерья, / Дай мне крылья! Я расправлю / Их сияющие перья (…)

В астрономии 
 В честь Астарты назван астероид (672) Астарта, открытый в 1908 году.

См. также 
 Астар
 Астарот

Примечания

Литература 
 
 
 Мифологический словарь. И. Н. Лосева. Н. С. Капустин, С. Т. Кирсанов, В. Г. Тахтмышев. Изд. Ростов-на-Дону. 1996 г. С. 75.
 Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 1-2 Под ред. С. А Токарева. — М.: Советская энциклопедия. 1998. Т.1. с. 115—116. Т.2 с.648-653.
 Археологический словарь. У.Брей, Д.Трамп. М. Прогресс. 1990 г. С. 25, 254.
 Всемирная история. Бронзовый век. В 24 томах. Мн. Литература. 1996 г. С. 134—136.
 Краткая еврейская энциклопедия. Том 1. С. 236—237. Том 10. С. 411—412.
 
 Мифология. Энциклопедия мифологии. М. Белфакс. 2002 г.
 Электронная энциклопедия мифологии
 Библейская энциклопедия. М. Терра. 1990 г. С. 670, 425, 642, 733.
 Хетты. О. Р. Герни. М. Наука. 1987 г. С. 170, 175.
 Проблемы античной культуры. Под ред. Г. А. Кошеленко. М. Наука 1986 г. С. 211.

Ссылки 

 
 Глава «Астарта-Анат» из книги: Рафаэль Патай. «Иудейская богиня»

Ближний Восток в древнегреческой мифологии
Богини луны
Богини планеты Венера
Богини плодородия
Древнеегипетские богини
Западносемитские богини
Нисходившие в подземное царство
Царь Соломон
Угаритские богини